El apellido Gottardi puede referirse a:
 Donata Gottardi, política italiana.
 Eduardo Gottardi, futbolista brasileño.
 Gottardo Gottardi, ajedrecista suizo.
 Guerino Gottardi, futbolista italiano.
 Hugo Gottardi, futbolista y entrenador argentino.
 José Gottardi, arzobispo de Montevideo.
 Roberto Gottardi, arquitecto italiano activo en Cuba.